Abba může znamenat:
 ABBA – švédská popová skupina
 ABBA (album) – studiové album stejnojmenné švédské hudební skupiny
 ABBA ve filmu – australský a švédský film z roku 1977
 Diskografie ABBY

místní název
 Alonej Abba, vesnice v Izraeli

příjmení
 Theofanus Abba (Josef Louda; 1901–1975), český hermetik a kabalista
 Yousif Abba (* 1951), irácký kněz syrské katolické církve a arcibiskup Bagdádu